John Hall peut désigner :

Universitaires 
  (fl. C. 1890), universitaire américain ;  
 John A. Hall (né en 1949), professeur de sociologie à l'Université McGill, Montréal ;  
 John F. Hall (né en 1951), professeur de lettres classiques à l'université Brigham Young ;  
 John Lesslie Hall (1856-1938), érudit littéraire américain ;  
 John Whitney Hall (1916-1997), historien américain du Japon ;

Militaires 
 John Hall (1795-1866), chirurgien militaire britannique ;  
 John L. Hall Jr. (1891-1978), officier de la marine des États-Unis ;  
 John Herbert Hall, as du pilotage de la Première Guerre mondiale ;

Politique

États-Unis 
 John Hall (1729-1797), délégué au Congrès continental ;  
  (né en 1948), Représentant des États-Unis pour l'État de New York ;     
 John Hall (1805-1881), homme politique de Virginie et fondateur de la Virginie-Occidentale ;  
 John C. Hall (1821-1896), sénateur de l'État du Wisconsin ;  
 John D. Hall (1957-2005), représentant de l'État de Caroline du Nord ;  
 John Hicklin Hall (1854-1937), homme politique de l'Oregon ;  
 John Hubert Hall (1899-1970), gouverneur de l'Oregon ;  
 John Michael Hall, homme politique de Pennsylvanie ;  
 John W. Hall (1817-1892), gouverneur du Delaware ;

Royaume-Uni 
 John Hall, député britannique de Wells, 1671-1679 et 1680-1685 ;
 John Hall (1799-1872), général britannique et député de Buckingham, 1846-1859 ;
 John Hall (1896-1955), député de Gateshead West, 1950-1955 ;
 John Hall (1911-1978) ;
 John Carey Hall (1844-1921), diplomate britannique ;
 John Hathorn Hall (1894-1979), administrateur colonial britannique ;
 John Richard Clark Hall (1855-1931), avocat anglais et ancien érudit anglais ;

Ailleurs 
 John Hall (1856-1921), homme politique de la Nouvelle-Galles du Sud ;  
 John Hall (1824-1907), homme politique néo-zélandais ;  
 John Hall (1884-1949), homme politique victorien ;

Religion 
 John Hall (vers 1559-1627), modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse ;
 John Hall (1633-1710), homme d'église et universitaire anglais ; 
 John Hall (1829-1898), Fifth Avenue Presbyterian Church, New York City ;
 John Hall (né en 1941), archidiacre de Salop ;
 John Hall (né en 1949), dirigeant de l'Église anglicane britannique ;
 John Hall (1626-1691), prêtre de l'Église d'Irlande ;

Sciences 
 John Hall (1575-1636), gendre de William Shakespeare et auteur médical ;
 John Hall (1765-1836), ingénieur et mécanicien de chantier anglais ;
 John H. Hall (1781-1841), inventeur américain du fusil à chargement par la culasse M1819 Hall ;
 John H. Hall (1932-2014), inventeur des circuits intégrés ;
 John Lewis Hall (né en 1934), physicien américain et prix Nobel de physique ;
 John D. Hall, ingénieur du son américain ;
 J. Storrs Hall, ingénieur et scientifique ;

Sports

Football 
 John A. Hall (1877-1919), joueur et entraîneur de football américain ;
 John Hall, ailier qui a joué pour Burnley ; 
 John Hall, Bradford City A.F.C. footballeur ;
 John Hall, footballeur d'Adelaide United FC ;
 John Hall (né en 1974), botteur de football américain ; 
 Johnny Hall (né en 1991), footballeur samoan ;

Autres sports 
 John Hall (1924-1995), pour les Brooklyn Dodgers de 1948 ;
 John Hall (1906-1978), tireur olympique britannique ;

Écrivains 
 John Halle (mort en 1568), appelé aussi John Hall of Maidstone, chirurgien anglais, connu comme écrivain médical et poète ;
 John Hall (1627-1656), poète anglais, essayiste et pamphlétaire ; 
 J. C. Hall (John Clive Hall, 1920-2011), poète et éditeur anglais ;
 John Vine Hall (1774-1860), libraire anglais et écrivain religieux ;
 John Elihu Hall (1783-1829), avocat, écrivain et éditeur à Philadelphie et au Maryland ;
 N. John Hall (né en 1933), biographe américain ;
 John S. Hall (né en 1960), poète et interprète américain ;
 John R. Hall (né en 1975), auteur américain et cofondateur de Greenwood & Hall ;

Artistes 
 John Hall (1739-1797), graveur et peintre britannique ;
 John Hall (né en 1943), peintre canadien ; 
 John Farnsworth Hall (1899-1987), chef d'orchestre et violoniste australien ;

Autres 
 John Hall (né en 1932/33), PDG d'Ashland ;
 John Hall (né en 1933), entrepreneur foncier et sportif ;
 John Hall (1767-1833), juge à la Cour suprême de Caroline du Nord ;
 John James Hall (1845-1941), restaurateur d'horloges ;
 John Smythe Hall (1853-1909), avocat, homme politique et rédacteur en chef canadien ;
 Sir John Hall, 3e baronnet (décédé en 1776) ;
 John Maxwell Hall, administrateur colonial britannique, juge et auteur.